Universitatea liberă din Bruxelles se poate referi la:
 Université libre de Bruxelles (ULB), universitate francofonă fondată în 1834;
 Vrije Universiteit Brussel (VUB), universitate neerlandofonă creată prin scindarea ULB în 1970.